Fortuna kan syfta på:

 Fortuna – en gudinna i romersk mytologi
 Fortuna – ett spanskt cigarettmärke från tobaksbolaget Altadis
 19 Fortuna – en asteroid
 Fortuna FF – en fotbollsklubb i södra Helsingborg, som bildades 2007 efter en sammanslagning av Listorps IF och Rydebäcks IF fotbollssektion
 Fortuna Düsseldorf – en tysk fotbollsklubb
 SC Fortuna Köln – en tysk fotboll- och handbollsklubb
 DBK Fortuna Hjørring – en dansk fotbollsklubb
 Fortuna 32 – ett fartyg
 Fortunaspel – ett sällskapsspel
 Fortuna – ett annat namn på tärningsfortuna, ett tärningsspel
 Fortuna (choklad) – en chokladkartong från Kraft Foods
 Fortuna (roman) – en roman från 1884 av Alexander Kielland
 S/S Fortuna – ett ångfartyg i Moviken
 Hästesko Fortuna – en svensk adelsätt
 Fortuna förlag – ett svenskt förlag
 Fortuna fajans- och lerkärlsfabrik i Nagu i Finland

Geografi

Antarktis 

 Fortuna (udde),

Argentina 

 Fortuna (ort i Argentina), San Luis,

Brasilien 

 Fortuna (ort i Brasilien, Maranhão, Fortuna), 
 Oscar Bressane (ort), São Paulo, 
 Canitar (ort), São Paulo, 
 Fortuna (kommun i Brasilien), Maranhão,

Costa Rica 

 Fortuna (ort i Costa Rica), Guanacaste, 
 La Fortuna (ort i Costa Rica), Alajuela,

Spanien 

 Fortuna (kommun), Murcia, Murcia, 
 Fortuna (kommunhuvudort), Murcia, Murcia,

Sverige
 Fortuna, Helsingborgs kommun – en tidigare småort i Helsingborg och Landskrona
 Fortuna Hemgården – ett delområde i Malmö kommun

USA 

 Fortuna, Kalifornien, ort, Humboldt County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar